Die 74. Division bezeichnet folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  74. Schützendivision (Sowjetunion)
  74th (Yeomanry) Division (Vereinigtes Königreich)
  74th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  74. Schützendivision (Sowjetunion), 1945 in Österreich eingesetzt

Kavallerie-Verbände 
  74. Kavallerie-Division (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern